Die Rugby-Union-Nationalmannschaft von Hongkong (; ) ist die Nationalmannschaft Hongkongs in der Sportart Rugby Union und repräsentiert die Sonderverwaltungszone der Volksrepublik China bei allen Länderspielen (Test Matches) der Männer. Die Mannschaft trägt den Spitznamen „Dragons“. Die organisatorische Verantwortung trägt der 1952 gegründete Verband Hong Kong Rugby Union (HKRU). Hongkong wird vom Weltverband World Rugby in die dritte Stärkeklasse (third tier – Development One) eingeteilt. Sie spielt in der Asienmeisterschaft des asiatischen Kontinentalverbandes Asian Rugby und konnte sich bislang noch für keine Weltmeisterschaft qualifizieren.

Hongkong gehört nach Japan zu den stärksten Rugby-Union-Nationalmannschaften Asiens und befindet sich seit Jahren unter den besten 30 der Weltrangliste. Seit 1972 nimmt das Team an der Asienmeisterschaft teil. Aufgrund der Geschichte Hongkongs als Kolonie des Vereinigten Königreiches sind auch heute noch viele Spieler der Mannschaft britischer Herkunft.

Organisation 

Verantwortlich für die Organisation von Rugby Union in Hongkong ist die Hong Kong Rugby Union (HKRU). Der Verband wurde 1952 gegründet und 1988 Vollmitglied des International Rugby Football Board (IRB; jetzt World Rugby). Die HKRU ist außerdem Gründungsmitglied der seit 1968 bestehenden Asian Rugby Football Union (ARFU; heute Asian Rugby).

Die höchste Rugby-Union-Liga in Hongkong ist die 2011 gegründete Hong Kong Premiership mit sechs Mannschaften. Ein Großteil der für die Nationalmannschaft antretenden Spieler speist sich aus dieser Liga, weitere Spieler sind vor allem in England tätig.

Neben der eigentlichen Nationalmannschaft ruft die Hong Kong Rugby Union weitere Auswahlmannschaften zusammen. Wie andere Rugbynationen verfügt Hongkong über eine U-20-Nationalmannschaft, die an den entsprechenden Weltmeisterschaften teilnimmt. Hinzu kommt die Siebener-Rugby-Nationalmannschaft. Kinder und Jugendliche werden bereits in der Schule an den Rugbysport herangeführt und je nach Interesse und Talent beginnt dann die Ausbildung.

Geschichte

Einführung und Verbreitung von Rugby 
Nach alten Zeitungsberichten datiert das Rugby in Hongkong aus den 1870er Jahren, womit Hongkong das älteste Rugbyspielende Land Asiens wäre. In diesem Zeitraum waren die Spieler hauptsächlich britische Matrosen, aber auch Polizisten und Händler. Der erste Rugby-Sekretär Hongkongs war Jock McGregor.

Die ersten Spiele, die zur Gründung des Verbandes Hong Kong Rugby Union (HKRU) führten, wurden zwischen 1924 und 1949 gespielt. Eine inoffizielle Hafenmannschaft Hongkongs spielte zwischen 1924 und 1949 regelmäßig gegen Shanghai, beide Mannschaften bestanden ausschließlich aus britischen Einwanderern die sich in den Hafenstädten niedergelassen hatten; diese Spiele fanden nach der Gründung der Volksrepublik China ein Ende. 1934 traf eine Hongkonger Auswahl auf eine australische Universitätsmannschaft und gewann mit 11:5.

Nach der Ausrufung der Volksrepublik China, was eine Verbreitung des Rugby in China anfangs verhinderte, gründete sich 1952 die Hong Kong Rugby Union; die anhaltende britische Herrschaft über Hongkong, aber auch der Zustrom britischer Einwanderer und Kapitals vom Festland sowie die Etablierung Hongkongs als wichtige Hafenstadt, führten zu einen Aufleben des Rugbys, obschon dieser Sport auf die britische Gemeinschaft beschränkt blieb.

In diesem Zeitraum organisierte die Hong Kong Rugby Union die ersten offiziellen Spiele Hongkongs. Hongkong empfing 1958 eine neuseeländische Universitätsmannschaft, unterlag jedoch mit 0:47. 1958 organisierte Larry Abel, einer der Hongkonger Pioniere des Rugbys, kleinere Rugbyturniere, die seitdem jährlich ausgetragen werden. 1968 war Hongkong eines der Gründungsmitglieder der Asian Rugby Football Union (ARFU; heute Asian Rugby); die anderen waren Japan, Malaysia, Singapur, Sri Lanka, Südkorea und Thailand. Ein Jaar später gewann Hongkong sein erstes offizielles Test Match gegen Japan in Tokio mit 24:22.

1970er Jahre 
In den 1970er Jahren spielte Hongkong gegen die meisten asiatischen Nachbarländer mit einer Rugbytradition, darunter Japan, Südkorea, Taiwan, Thailand, Malaysia, Sri Lanka und Singapur. Dabei erzielte Hongkong gemischte Resultate und beendete die Asienmeisterschaft 1972 auf dem zweiten Platz, nachdem es daheim Japan mit 0:16 unterlag.

1976 wurden erstmals die Hong Kong Sevens ausgetragen, die entscheidend für die Etablierung dieser Sportart in Hongkong war. Das Konzept stammte von den Geschäftspartnern Ian Gow und Tokkie Smith, die ein tragfähiges Rugby-Turnier in Asien etablieren wollten. Die ersten Sponsoren dieses Turnieres waren Cathay Pacific und Rothmans International, später ersetzt durch die HSBC. Die ersten teilnehmenden Mannschaften kamen aus Asien, aber auch zwei Auswahlmannschaften aus Australien und Neuseeland beteiligten sich. Das Turnier erfuhr ein schnelles Wachstum mit Mannschaften aus aller Welt und hat sich inzwischen als eines der offiziellen Turniere der jährlichen World Rugby Sevens Series etabliert.

1980er und 1990er Jahre 
In den 1980er Jahren fiel Hongkong Leistungstechnisch hinter Japan und Südkorea zurück; obschon es weiterhin gelang, andere asiatische Mannschaften zu besiegen, erreichte Hongkong regelmäßig den dritten Platz; Japan und Südkorea machten den Titel meist unter sich aus. 1988 wurde Hongkong ein Mitglied des International Rugby Board (IRR), jetzt World Rugby, woraufhin es an der Qualifikation für die WM 1991 teilnehmen konnte, jedoch nicht das Endturnier erreichte.

Die 1990er Jahre erwiesen sich für Hongkong als erfolgreicher. 1992 bestritt Hongkong sein erstes Test Match gegen eine nichtasiatische Mannschaft, unterlag jedoch mit 16:23 den Vereinigten Staaten in San Franciscos Boxer Stadium. Im selben Jahr erreichte Hongkong das Finale der Asienmeisterschaft, nachdem es Südkorea mit 20:13 besiegt hatte, verlor jedoch gegen Japan mit 9:37.

Zu den bekanntesten Hongkonger Rugbyspielern der 1990er Jahre gehören Ashley Billington, David Lewis, Leung Yeung Kit und Chan Fuk Ping.

Während der Qualifikation für die WM 1995 verlor Hongkong sein Eröffnungsspiel gegen Südkorea, woraufhin es alle anderen Gegner bezwang; dennoch verpasste man das Endturnier in Südafrika. Herausragende Leistung waren Ashley Billingtons zehn Versuche gegen Singapur am 10. November 1994; dies sind die meisten Versuche durch einen Spieler in einer WM-Qualifikation.

In den 19990er Jahren spielte Hongkong mehrere Test Matches gegen nichtasiatische Mannschaften. Gegner waren unter anderem Namibia, Papua-Neuguinea, die Vereinigten Staaten und Kanada. Hongkong erzielte dabei nennenswerte Siege, darunter dreimal gegen die USA, einmal in San Francisco, sowie 1998 gegen Kanada.

Trotz dieser Steigerungen in den 1990er Jahren erreichte Hongkong in der Qualifikation für die WM 1999 den letzten Platz; Hongkong besiegte zwar Südkorea, unterlag jedoch Japan und wurde von Taiwan überrascht; es erreichte den vierten Platz und verpasste die Play-offs.

Im neuen Millennium 

2000 schrieb Hongkong Geschichte, als es auf die Volksrepublik China traf; dies war das erste Test Match gegen eine Mannschaft vom chinesischen Festland. Die Partie wurde in Shanghai im Gedenken an die früheren Rugbyspiele zwischen Hongkong und Shanghai gespielt. Die Volksrepublik China erreichte einen Überraschungssieg von 17:15 gegen Hongkong.

In den 2000er Jahren tat sich Hongkong schwer. 2001 wurde es wieder von der Volksrepublik China überrascht und erreichte ein 25:25 unentschieden in Guangzhou. In der Qualifikation für die WM 2003 unterlag Hongkong Taiwan überraschenderweise mit 15:20, obschon man die Volksrepublik China in derselben Qualifikation erstmals besiegen konnte. In der In der Qualifikation für die WM 2007 verlor Hongkong alle Spiele und verpasste die Play-offs.

Die Qualifikation für die WM 2011 verlief auf ähnliche Weise: Hongkong bezwang zwar Südkorea und den Debütanten Kasachstan, verlor jedoch das folgende Spiel gegen Arabien; mit mehr Bonuspunkten erreichte Kasachstan anstelle Hongkongs die Play-offs.

Die Qualifikation für die WM 2015 verlief für Hongkong besser. Hongkong wurde mit den traditionellen Gegnern Japan und Suid-Korea, aber auch Sri Lanka und den Debütanten aus den Philippinen in eine Gruppe gelost. Hongkong gelang ein 39:6-Heimsieg gegen Südkorea, aber auch ein historischer 108:0-Sieg gegen die Philippinen. Hongkong erreichte den zweiten Platz und damit die Play-offs. Dort konnte es gegen Uruguay in Montevideo in der ersten Halbzeit gut mithalten und lag lediglich mit 6:3 zurück; in der zweiten Hälfte fiel es mangels Disziplin und Schlüsselspielern jedoch zurück und verlor schließlich mit 3:28, womit Hongkong aus der Qualifikation ausschied.

Ende 2015 war Hongkong Gastgeber des Cup of Nations, an dem drei andere aufstrebende Rugbyländer teilnahmen: Portugal, Russland und Simbabwe. Hongkong erreichte den zweiten Platz, nachdem es Portugal und Simbabwe besiegen konnte, jedoch Russland unterlag. 2016 ernannte Hongkong Leigh Jones, Japans Defensivtrainer, der eine entscheidende Rolle in Japans Sieg gegen Südafrika während der WM 2015 hatte, zum Trainer.

Zur Leistungssteigerung rief die HKRU unter Führung von Leigh Jones sein erstes professionelles Rugbyprogramm, genannt Elite Rugby Program, ins Leben; kurzfristiges Ziel war es, heimischen Rugbyspielern die Möglichkeit zu bieten, daheim professionelles Rugby zu spielen und langfristig sollte eine Profiliga wie Japans Top League gegründet werden.

Beim Cup of Nations 2016 unterlag Hongkong Russland, bezwang jedoch Simbabwe und Papua-Neuguinea. Beim Cup of Nations 2017 unterlag es abermals Russland, konnte jedoch Chile und Kenia besiegen.

In der Global Rapid Rugby 2018 traf Hongkong unter anderem auf Western Force.

In der Qualifikation für die WM 2019 bezwang Hongkong alle anderen asiatischen Mannschaften, nachdem Japan als Gastgeber automatisch qualifiziert war. Hongkong erreichte damit die Play-offs; dort bezwang es Kenia, unterlag jedoch Deutschland und Kanada.

In der Qualifikation für die WM 2023 gelang Hongkong ein knapper Sieg gegen Südkorea, woraufhin es das Play-off zwischen Asien und Ozeanien erreichte, unterlag jedoch Tonga. Hongkong erreichte damit die Repechage, wo es jedoch nur Kenia besiegen konnte und Portugal sowie den Vereinigten Staaten unterlag.

Test Matches 
Hongkong hat 119 seiner bisher 224 Test Matches gewonnen, was einer Gewinnquote von 61,29 % entspricht. Die Statistik der Test Matches Südkoreas gegen alle Nationen, alphabetisch geordnet, ist wie folgt (Stand Anfang Januar 2023):

Erfolge

Weltmeisterschaften 
 Weltmeisterschaft 1987: nicht eingeladen
 Weltmeisterschaft 1991: nicht teilgenommen
 Weltmeisterschaft 1995: nicht qualifiziert (Asien)
 Weltmeisterschaft 1999: nicht qualifiziert (3. Qualifikationsrunde)
 Weltmeisterschaft 2003: nicht qualifiziert (2. Qualifikationsrunde)
 Weltmeisterschaft 2007: nicht qualifiziert (3. Qualifikationsrunde)
 Weltmeisterschaft 2011: nicht qualifiziert (3. Qualifikationsrunde)
 Weltmeisterschaft 2015: nicht qualifiziert (Repechage)
 Weltmeisterschaft 2019: nicht qualifiziert (Repechage)
 Weltmeisterschaft 2023: nicht qualifiziert (Play-off und Finalturnier)

Asienmeisterschaften 
Die Nationalmannschaft von Hongkong nimmt seit 1972 an Rugby-Asienmeisterschaften teil und gewann seitdem zwei Turniere.

 Turniersiege (2): 2018, 2019

Spieler

Aktueller Kader 
Die folgenden Spieler bilden den Kader für die WM-Qualifikation 2023:

Trainer 
Folgende Personen waren Trainer der Nationalmannschaft von Hongkong:

Literatur

Weblinks 

 Offizielle Website (englisch, chinesisch)
 Hongkong auf worldrugby.org (englisch)

Einzelnachweise 

Hongkong
Nationalmannschaft (Hongkong)
Nationalmannschaft
Gegründet 1934